Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны () — государственное учреждение культуры Республики Беларусь, первый в мире музей истории Великой Отечественной войны, крупнейшее собрание артефактов по истории Великой Отечественной войны.

История формирования музея 
В декабре 1941 года при Президиуме Академии Наук СССР начала действовать Комиссия по истории Великой Отечественной войны во главе с начальником Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александровым. В задачу комиссии входило организация сбора, хранения, научного обобщения и издания материалов по военной тематике. Подобные структуры начали организовывать и по всем союзным республикам. 2 июня 1942 года ЦК КП(б)Б решение о создании республиканской Комиссии по сбору документов и материалов Отечественной войны в Москве. Председателем Комиссии был назначен секретарь ЦК КП(б)Б по пропаганде Т. С. Горбунов, а её членами стали: секретарь ЦК КП(б)Б В. Н. Малин, заместитель председателя СНК БССР И. А. Крупеня, народный комиссар просвещения БССР Е. И. Уралова, председатель правления Союза писателей БССР М. Т. Лыньков, секретарь ЦК ЛКСМБ С. О. Притыцкий и др. В июне 1942 года на должность ответственного секретаря Комиссии был назначен В. Д. Стальнов, который позднее (с 1 августа 1944 г.) будет назначен на пост директора музея.

Результаты деятельности Комиссии в течение неполных шести месяцев отразились на выставке открытой в Москве в здании Государственного исторического музея в ноябре 1942 года — выставка «Белоруссия живёт, Белоруссия борется, Белоруссия была и будет советской». После освобождения Минска, выставка была перевезена в БССР. Её материалы легли в основу первой экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открылся для посетителей 22 октября 1944 г. в освобождённом от оккупантов Минске. Адрес музея на афише: Минск, площадь Свободы.

По данным на 1944 год в музее работало 28 научных сотрудников, на 1946 — 31 научный сотрудник и 47 административно-хозяйственные.

1 ноября 1967 года, к празднованию 50-летия Октябрьской революции, постоянной экспозиции в здании по проекту архитекторов Г. М. Бенедиктова и Г. В. Заборского. На сегодняшний день, здания, созданного по проекту архитекторов Г. Бенедиктова и Г. Заборского, по адресу: г. Минск, проспект Независимости 25А, не существует.

Новое здание музея 
В 2010 году Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко было принято решение о строительстве нового здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, связанное с необходимостью увеличения экспозиционной площади музея. Сотрудниками музея была начата работа по созданию новой научной концепции будущей экспозиции.

Торжественное открытие нового здания музея состоялось 2 июля 2014 года Президентами Республики Беларусь и Российской Федерации Александром Григорьевичем Лукашенко и Владимиром Владимировичем Путиным.

Новое здание музея, по проекту архитектора В. В. Крамаренко, в комплексе с обелиском «Минск — город-герой» составляет единый архитектурный ансамбль.

В музее 10 экспозиционных залов и зал Победы (расположен под стеклянным куполом). Над куполом развевается Государственный флаг СССР как Символ Знамени Победы. Он представляет собой полотнище красного цвета с изображением пятиконечной звезды, серпа и молота. Зал Победы является мемориальным (увековечены имена Героев Советского Союза уроженцев Белоруссии, или получивших звание героя на территории Белоруссии, имена полных кавалеров Ордена Славы, перечислены воинские формирования, получившие почётные наименования за освобождение Белоруссии).

Фонды 
В настоящее время музейное собрание насчитывает свыше 154 тысяч музейных предметов и научно-вспомогательных материалов, которые входят в состав 30 коллекций.

Особую значимость представляют коллекции рукописных партизанских журналов и самодельного партизанского оружия, которым в 2009 г. присвоен статус историко-культурной ценности категории «1» Республики Беларусь. Рукописные партизанские журналы являются своеобразной энциклопедией жизни, боевой деятельности и творчества партизан Белоруссии на протяжении 1941—1944 годов, а каждый предмет из коллекции самодельного оружия изготовлен руками талантливых партизанских мастеров-оружейников.

Современная экспозиция 
В музее на площади более 3 000 м² можно увидеть свыше 8 тысяч экспонатов, рассказывающих об истории Великой Отечественной войны. Всего в фондах хранится около 145 тысяч раритетов, собранных во время боевых действий на территории Восточной Европы и Германии, а также переданных посольствами разных стран уже в мирное время.

Военные раритеты составляют 28 коллекций и экспонируются в 10 тематических залах:
 «Мир и война»
 «Мир накануне и в первые годы Второй мировой войны»
 «Дорога войны»
 «Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои в Беларуси летом 1941 года. Смоленское сражение. Битва под Москвой 1941-42 годов»
 «Коренной перелом в ходе войны. Советский тыл»
 «Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси. 1941-44 гг.»
 «Партизанское движение и антифашистская подпольная борьба в Беларуси. Участие советских граждан в европейском движении Сопротивления 1941-45 гг.»
 «Освобождение Беларуси. Разгром фашистской Германии, её союзников и милитаристской Японии»
 «Беларусь после освобождения. 1944—1950 годы. Память о войне»
 «Наследники Великой Победы»
Экспозицию завершает великолепный Зал Победы, оформленный в виде стеклянного купола берлинского Рейхстага, над которым в 1945 году советские воины водрузили знамя Победы.

В наши дни над музеем развевается белорусский флаг, а изнутри его прозрачный купол украшает витраж с рисунком аиста — символа Белоруссии. Отсюда открывается великолепная панорама города и живописный вид на реку Свислочь и парк Победы.

Награды 
 Специальная премия Президента Республики Беларусь (30 декабря 2015 года) — за значительный вклад в развитие музейного дела и патриотическое воспитание населения.
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 октября 2019 года) — за большой вклад в дело сохранения памяти и защиты исторической правды о Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (12 октября 2009 года) — за большой вклад в реализацию социальной политики Республики Беларусь, развитие музейного дела и многолетнюю плодотворную работу по гражданско-патриотическому воспитанию населения.

Примечания 

Музеи Великой Отечественной войны в Белоруссии
Музеи Минска